Bandemer steht für:

 Bandemer (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht

Bandemer ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich von Bandemer (1717–1782), deutscher Generalmajor
 Ernst Friedrich von Bandemer (1744–1817), deutscher Generalmajor
 Ernst Friedrich Wilhelm von Bandemer (1768–1848), deutscher Offizier, Beamter und Landrat
 Friedrich Asmus von Bandemer (1685–1770), deutscher Oberst

 Joachim Christian von Bandemer (1702–1764), deutscher Generalmajor
 Peter Heinrich Erdmann von Bandemer (um 1704–1757), deutscher Major
 Rudolf von Bandemer (1829–1906), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Preußen
 Susanne von Bandemer (1751–1828), deutsche Schriftstellerin
 Valentin Ludwig von Bandemer (1726–nach 1787), deutscher Oberst
 Werner von Bandemer (1817–1895), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdH
 Wilhelm von Bandemer (1861–1914), deutscher Gutsbesitzer und Politiker